The Survivor steht für:

 The Survivor (1981), australischer Spielfilm von David Hemmings
 The Survivor (2021), Filmdrama von Barry Levinson

Siehe auch:
 Survivor